Amerykańskie pancerniki to okręty wojenne – pancerniki pływające pod flagą Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak okręty innych klas US Navy, otrzymywały one stałe numery literowo-cyfrowe, przy czym okręty danej klasy były numerowane kolejno, łącznie z jednostkami, które nie zostały wprowadzone do służby, a nawet zwodowane.

Oznaczenie BB jako symbol pancerników zostało przyjęte przez US Navy 17 lipca 1920, przy czym ujednoliconą numerację zastosowano również do starszych jednostek, a nr BB-01 przyznano nieistniejącemu już wówczas pancernikowi USS „Indiana”. Obecnie zalicza się do pancerników również dwa jeszcze starsze okręty USS „Maine” oraz USS „Texas”, które określa się jako „pancerniki drugiej klasy” (poprzednio były klasyfikowane jako ciężkie krążowniki pancerne).

Można wyróżnić następujące podgrupy pancerników amerykańskich:
 pancerniki drugiej klasy (wspomniane USS „Maine” i USS „Texas”)
 przeddrednoty (od USS „Indiana” do USS „New Hampshire” – w sumie 25 jednostek)
 drednoty (od USS „South Carolina” do USS „Massachusetts”, 29 jednostek, z których 22 weszły do służby, a 7 nie zostało ukończonych)
 pancerniki nowoczesne (od USS „North Carolina” (BB-55) do USS „Lousiana” (BB-71), 17 pancerników, z których ukończono 10)

Dane pancerników 

Listy United States Navy